Лямбда Большой Медведицы (λ UMa / λ Ursae Majoris / λ Большой Медведицы) — является звездой в созвездии Большая Медведица. У звезды есть так же традиционное название — Танийа Северная (Tania Borealis, «Вторая Северная»).

λ Большой Медведицы — белый субгигант A-типа с видимой звёздной величиной +3.45. Удаление от Земли приблизительно составляет 134 световых года.

Примечания

См. также 
Танийа Южная

Белые субгиганты
Большая Медведица (созвездие)
Объекты Байера
Объекты Флемстида